Il doppio femminile del torneo di tennis Queensland Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Anne Hobbs e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Pam Shriver e Sharon Walsh-Pete 6-3, 6-4.

Teste di serie

Assente
 Pam Shriver /  Sharon Walsh-Pete (finale)
 Jo Durie /  Ann Kiyomura-Hayashi (semifinali)
 Kathy Jordan /  Barbara Potter (semifinali)

 Anne Hobbs /  Wendy Turnbull (Campionesse)
 Claudia Kohde Kilsch /  Catherine Tanvier (primo turno)
 Terry Holladay /  Eva Pfaff (quarti di finale)
 Alycia Moulton /  Paula Smith (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1983